Britànic, relatiu a l'illa de Gran Bretanya
 Britànic, relatiu a les illes Britàniques
 Britànic, relatiu al Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord, vegeu Regne Unit
 Britànic, relatiu al Regne de la Gran Bretanya estat que existí a l'Illa de Gran Bretanya al 1707 
 Britànic, relatiu al Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda, estat que existí entre 1801 i 1927 per la unió del Regne de la Gran Bretanya i el Regne d'Irlanda 
 Britànic, relatiu a l'Imperi Britànic, imperi colonial del Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda (segles XVII a XX)
 Claudi Tiberi Germànic Britànic, fill de l'emperador Claudi
 Britànic, tragèdia de Jean Racine